Marvelous (Misia): àlbum de 2001 de la cantant japonesa Misia.
 Marvelous (pel·lícula): pel·lícula de 2006 protagonitzada per Martha Plimpton.
 Marvelous: Mōhitotsu no Takarajima, vídeo-joc de Nintendo.
 Marvelous Entertainment'', corporació multinacional de mitjans.